Amft ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Amft (* 1975), deutsche Schauspielerin 
 Georg Amft (1873–1937), deutscher Komponist und Musiklehrer
 Torsten Amft (* 1971), deutscher Modeschöpfer